Malma socken kan avse:

Malma socken, Västmanland
Malma socken, Västergötland
Lilla Malma socken i Södermanland, hette Malma socken till 1940